Jean-Pierre Saint-Ours – (1752-1809), pittore e disegnatore svizzero
 Saint-Ours – comune canadese nella provincia del Québec
 Saint-Ours – comune francese nel dipartimento del Puy-de-Dôme
 Saint-Ours – comune francese nel dipartimento della Savoia
 Saint-Ours – nome francese di Sankt Ursen, comune svizzero nel distretto della Sense

Pagine correlate 
 Sant'Orso – pagina di disambiguazione